Преброяването на населението в Унгария през 2011 година се провежда през месец октомври. Събират се данни за социалните, демографски и икономически характеристики на Унгария.

Резултати

Етнически състав 
Численост на етническите групи по области:

Източници

Външни препратки 
  Census 2011 - Hungarian Central Statistical Office

Унгария
Население на Унгария
2011 година
2011 година в Европа